La Première (stylisé « La 1ère ») est la première station de radio publique de Suisse romande, appartenant à la Radio télévision suisse. Depuis 1984, sa programmation est généraliste, basée sur des émissions d'informations, musicales et culturelles. Depuis , c'est Ambroise Jolidon qui est en dirige les programmes.

Identité visuelle

Logos

Programmes

Le Journal de La Première 
En  est créé l'hebdomadaire « Le Radio » qui changera plusieurs fois de nom et d'éditeur. Il est  édité par la RSR sous le nom « L'Espace Radio » qui donne chaque semaine le détail de ses programmes.

Diffusion 
La Première émet en FM, par satellite, en diffusion audionumérique (DAB), sur les téléréseaux, sur IPTV ainsi que sur Internet, et en DAB+ en Andorre. La plupart de ses émissions (Les Dicodeurs, Les Beaux Parleurs, On en parle) sont disponibles en diffusion pour baladeur, sur le site internet de la radio, mais aussi sur une application mobile.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 120 secondes (émission)
 La Chaîne du bonheur
 La Planète bleue (émission)
 Liste des stations de radio en Suisse
 Radio télévision suisse
 Radio suisse romande
 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Liens externes 
 
 
 Histoire de la RSR

Station de radio en Suisse
Station de radio fondée en 1922
Station de radio en français
Radio télévision suisse
Station de radio généraliste